Die Coelbren (auch Coelbren y Beirdd) bezeichnen ein Alphabet sowie eine auf diesem beruhende neopagane wahrsagerische Praxis.

Alphabet 
Das Alphabet ist eine Erfindung des walisischen Altertumsforschers und Dichters Iolo Morganwg (Edward Williams). Er behauptete zwar, es handele sich dabei um die alte keltische Schrift der Barden. Heute ist jedoch sicher, dass es sich um eine reine Erfindung Morganwgs handelt. 

Das Alphabet der Coelbren besteht ursprünglich aus nur 10 Zeichen. Es wurde nach und nach auf 24 Buchstaben aufgestockt. Ähnlich dem germanischen Runenalphabet, welches Morganwg als Vorbild diente, gibt es nur drei Linien, aus denen jeder Buchstabe gebildet werden kann. 

Eine verwandte neopagane Erfindung ist das sogenannte „Welsche Bardenalphabet“.

Wahrsagerische Praxis 
Einige keltisch-neuheidnische Gruppierungen, vor allem die neuzeitlichen Druiden, adaptierten Morganwgs System als Orakelstäbchen und magisches System.

Siehe auch 
 Keltisches Baumhoroskop
 Ogham

Weblinks 

 Vergleichendes Handbuch der Symbolik der Freimaurerei, mit besonderer Rücksicht auf die Mythologieen und Mysterien des Alterthums, von Dr. Jos. Schauberg, Zürich 1863, Seite 127
 Welsches Bardenalphabet
Neopaganismus
Mantik